

Codici 
 MX – codice vettore IATA di Mexicana de Aviación
 MX – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Messico

Informatica 
 .mx – dominio di primo livello di Messico
 MX record – Mail eXchange record, utilizzato dal DNS per instradare le e-mail

Musica 
MX – gruppo musicale thrash metal brasiliano
 Mylo Xyloto-, album dei Coldplay del 2011.

Sport 
 MX – abbreviazione di motocross

Altro 
 mX – quotidiano australiano
 Mx – simbolo del maxwell
 Pentax MX – fotocamera della Pentax
 MX – missile
 MX Player – software multimediale